Casper heißen folgende geographische Objekte:

 Casper (Wyoming), Stadt in Wyoming, Vereinigte Staaten
 Casper Army Air Base, in Casper, Wyoming

Casper ist der Name folgender Personen:

Vorname:
 Casper I., legendärer Herrscher der Maya-Stadt Palenque 
 Casper II. (422–487), Herrscher der Maya-Stadt Palenque
 Casper Klynge (* 1973), dänischer Diplomat

Familienname:
 Bernhard Casper (1931–2022), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Billy Casper (1931–2015), US-amerikanischer Golfer
 Carla Casper, US-amerikanische Curlerin
 Dave Casper (* 1951), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Gerhard Casper (* 1937), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Hiltraud Casper-Hehne (* 1957), deutsche Germanistin und Hochschullehrerin
 Jimmy Casper (* 1978), französischer Radrennfahrer
 Joachim Casper (* 1959), deutscher Eishockeyspieler
 Johann Ludwig Casper (1796–1864), deutscher Rechtsmediziner
 John Casper (* 1943), US-amerikanischer Astronaut
 Josef Casper (1906–1951), österreichischer Theologe und Orientalist
 Karl Casper (1893–1970), deutscher Generalleutnant
 Leopold Casper (1859–1959), deutscher Urologe
 Matthias Casper (* 1965), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Mirko Casper (* 1982), deutscher Fußballspieler
 Roland Casper (* 1966), deutscher Musiker, DJ und Labelbetreiber
 Siegfried Jost Casper (1929–2021), deutscher Biologe
 Sigrun Casper (* 1939), deutsche Schriftstellerin und Lyrikerin
 Wilhelm Casper (1902–1999), deutscher Militärverwalter

Künstlername:
 Casper (Rapper) (* 1982), deutsch-amerikanischer Rapper

Casper, Weiteres:
 Casper (Film), Fantasykomödie aus dem Jahr 1995
 Casper (Kater), Kater in England
 Casper (Geist), Comicfigur
 Casper Sleep, US-amerikanischer Matratzenhersteller und -onlinevertrieb
 das Kommandomodul von Apollo 16
 Casper, ein bei Hawaii gefundener Tiefseekrake; siehe Casper (Film)#Trivia

Siehe auch
 Caspers, Caspar, Kasper (Begriffsklärung)
 Casper-Regel